Септим или Септимий (Septimus или Septimius; Septiminus) — когномен римских фамилий Марции и Порции и имя (praenomen) рода Септимии.

Известные носители 
 Луций Марций Септим, римский генерал 206 до н. э.
 Септимий Мназеа — римский политический деятель IV века н. э.
 Септимий Север, римский император 193—211 г.
 Каракалла (Луций Септимий Басиан), император 198—217 г.
 Публий Септимий Гета, император 209—211 г.
 Септимий (узурпатор) или Септимин, узурпатор 271/272 г.
 Септимий Ациндин, консул 340 г.
 Тертуллиан (Квинт Септимий Флоренс Тертулиан), латинский писатель по теологии

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Септимий»

Примечания 

Мужские имена
Имена латинского происхождения